El Torneig de Florianópolis 2014, també conegut com a Brasil Tennis Cup 2014, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany als International Tournaments. La segona edició se celebrà entre el 22 de febrer i l'1 de març del 2014 a Florianópolis, Brasil.

La tennista txeca Klára Zakopalová va guanyar el tercer títol individual de la seva carrera, però els dos primers els aconseguí l'any 2005, quan s'anomenava Klára Koukalova perquè encara era soltera.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2014
WTA Tour 2014